Moca sau MOCA se poate referi la:

Toponime
 Moca, Republica Dominicană
 Moca, Guineea Ecuatorială
 Moca, Puerto Rico
 Moča, Slovacia

Altele
 Moca (gen), gen de molii
 Moca - nume de familie provenit de la familii din sate ale Munților Apuseni
 moca - colocvialism pentru gratis în limba română, sau pentru un preț foarte avantajos (ex. „Andrei mi-a dat această bicicletă moca.”)

Dezambiguizare